

Persone

Bruschi
 Bruschi – antica nobile famiglia mantovana
 Alberto Bruschi (1944-2021) – antiquario, storico e collezionista d'arte italiano
 Aldo Bruschi (1896-...) – ingegnere italiano
 Andrea Bruschi (1968) – cantante e attore italiano.
 Arnaldo Bruschi (1928-2009) – storico dell'architettura italiano
 Carlo Bruschi (1820-1878) – militare e politico italiano, figlio di Domenico (1787-1863)
 Daniele Bruschi (1966) – ex ciclista su strada ed ex mountain biker italiano
 Domenico Bruschi (1787-1863) – botanico, avvocato e medico italiano
 Domenico Bruschi (1840-1910) – pittore italiano
 Paolo Bruschi (1945) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore svedese, fino al 1969 cittadino italiano
 Tedy Bruschi (1973) – ex giocatore di football americano statunitense di origini italiane e filippine
 Valeria Bruschi (1970) – sciatrice nautica italiana

Cognomi composti
 Abigaille Bruschi-Chiatti (1855 circa-dopo 1888) – soprano italiano